

Biografia
Era la figlia di Victor Alexander Grosvenor, conte di Grosvenor (1853-1884), e di sua moglie, Lady Mary Sibell Lumley.

Matrimonio
Sposò, il 15 luglio 1899, Anthony Ashley-Cooper, IX conte di Shaftesbury, figlio di Anthony Ashley-Cooper, VIII conte di Shaftesbury, e di sua moglie, Lady Harriet Chichester. Ebbero quattro figli:

 Lord Anthony Ashley-Cooper, Lord Ashley (4 ottobre 1900-8 marzo 1947), sposò Françoise Soulier, ebbero due figli;
 Lady Mary Sibell Ashley-Cooper (3 ottobre 1902-2 agosto 1936), sposò George Sturt, III barone di Alington, ebbero una figlia;
 Lady Dorothea Louise Ashley-Cooper (29 aprile 1907-1987), sposò Antony Head, I Visconte Head, ebbero quattro figli;
 Lord Anthony John Percy Hugh Michael Ashley-Cooper (5 ottobre 1915-1986), sposò Julian Petherick, ebbero quattro figlie.

Ha ricoperto la carica di Lady of the Bedchamber della regina Mary.

Morte
Morì l'8 luglio 1957, all'età di 81 anni.

Ascendenza

Onorificenze

Lady of the Bedchamber
Cavalieri del Venerabile ordine di San Giovanni